Појам Сијера Мадре може да се односи на:
 Сијера Мадре дел Сур, планински венац у Мексику
 Сијера Мадре (Викторија), насеље је у Мексику у савезној држави Тамаулипас у општини Викторија
 Сијера Мадре (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сијера Мадре (Филипини)